АК-725 — советская универсальная спаренная корабельная артиллерийская установка калибра 57 мм. Автоматический артиллерийский комплекс второго послевоенного поколения.

История 
Главные конструкторы А. И. Арефьев и П. А. Тюрин. Принята на вооружение в 1964 году. В 1960-х — 1970-х годах установка широко использовалась на множестве типов советских боевых кораблей, активно экспортировалась за рубеж. Существенным недостатком установки являлась её недостаточная эффективность для защиты от противокорабельных ракет.

Описание 
Состояла из башни со спаренными 57-мм орудиями и радиолокационной системы управления огнём МР-103 «Барс». Резервная система управления огнём — выносной пост управления с визирными колонками с кольцевыми векторными прицелами. Привод — электрический. Использовалась как для огня по воздушным, так и по надводным и наземным целям. Благодаря ленточному питанию, скорострельность доходила до 400 выстрелов в минуту. Боекомплект состоял из унитарных выстрелов с осколочно-трассирующими снарядами с контактными взрывателями массой 2,8 кг, по 1000 снарядов на установку. Дальность стрельбы до 13 километров, начальная скорость снаряда 1020 м/с. Охлаждение стволов орудий осуществлялось забортной водой. Масса установки — 17,3 тонны.

Тактико-технические характеристики 
 Калибр: 57 мм;
 Количество автоматов: 2;
 Длина ствола: 75 клб;
 Углы:
 Возвышения (макс.): +85°;
 Снижения (мин.): −12°;
 Горизонтальный: ±200°;
 Высота башни от основания: 2405 мм;
 Диаметр основания по центрам крепежных болтов: 2885 мм;
 Масса: 14500 кг;
 Скорострельность одного ствола: 200 выстр/мин;
 Длина непрерывной очереди: 100 выстр;
 Масса снаряда: 2,8 кг;
 Начальная скорость снаряда: 1020 м/с;
 Дальность стрельбы: 8420 м;

Корабли, оснащенные АК-725 
Установлены на кораблях:
 Противолодочные крейсера-вертолётоносцы проекта 1123 «Кондор»
 Большие десантные корабли проекта 1171 «Тапир»
 Большие десантные корабли проекта 775 (кроме 3-х БДК третьей серии — 775/III)
 Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» (некоторые модификации)
 Малые ракетные корабли проекта 1234 «Овод»
 Ракетные крейсера проекта 1134 «Беркут»
 Большие противолодочные корабли проекта 1134А «Беркут-А»
 «Березина» — корабль комплексного снабжения проекта 1833 «Пегас»
 Плавучие базы подводных лодок проекта 1886
 Морской транспорт вооружения проекта 323В
 Большие морские танкеры проекта 1559-В «Морской простор» (первое время)
 Малые противолодочные корабли проекта 204
Торпедные катера проект 206М

Литература 
 

Оружие по_алфавиту
Корабельная артиллерия СССР
Корабельная артиллерия малого калибра
Артиллерия калибра 57 мм